Meid ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Meid (1883–1957), deutscher Maler und Illustrator 
 Lothar Meid (1942–2015), deutscher Bassist und Filmkomponist
 Max Meid (1910–2009), deutscher Architekt 
 Volker Meid (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler 
 Wolfgang Meid (* 1929), deutscher Professor für Indogermanistik und Keltologie 

MEID steht für: 
 Mobile Equipment Identifier, eindeutige Seriennummer von UMTS-Endgeräten und Sonderform der IMEI, siehe International Mobile Equipment Identity

Siehe auch:
 Maid
 Meit

Abkürzung